

Presentación previa 
La pareja croata Marin Draganja y Franko Škugor fueron los campeones defensores. Draganja decidió no participar este año, mientras que Škugor lo hizo junto a  su compatriota Antonio Veić pero cayeron derrotados en la primera ronda.

La pareja italo-rumana Potito Starace y Adrian Ungur ganaron el título, derrotando a František Čermák y  Lukáš Dlouhý en la final por 6–2, 6–4.

Cabezas de serie 
  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (FINAL)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Cuartos de final)
  Frank Moser /  Alexander Satschko (Semifinales)
  Lee Hsin-han /  Alessandro Motti (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Cordenons 2014